

Ярославська сільська рада — сільське поселення, Дуванський район, Башкортостан

Ярославська сільська рада — сільська рада, Одеська область, Саратський район
 Ярославська сільська рада — сільська рада, Хмельницька область, Летичівський район
 Ярославська сільська рада — сільська рада, Черкаська область, Шполянський район
 Ярославська сільська рада — сільська рада, Чернігівська область, Бобровицький район